El Duque Roberto de Wurtemberg (;14 de enero de 1873, Merano- 12 de abril de 1947, Altshausen) fue un miembro de la Casa de Wurtemberg y militar.

Familia 
Roberto era el cuarto vástago del Duque Felipe de Wurtemberg y su esposa la Archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen. Roberto pertenecía a la quinta rama (llamada rama ducal) de la Casa de Wurtemberg, descendiente del séptimo hijo varón del Duque Federico II Eugenio de Wurtemberg. Con la extinción de la línea mayor en 1921, la rama ducal se convirtió en la nueva rama dinástica de la Casa. Su hermano mayor Alberto fue el heredero del trono de Wurtemberg y más tarde mariscal de campo general. Roberto pasaría sus primeros años en Viena.

Carrera Militar 
Como príncipe de la casa real, el duque Roberto ocupó un mandato en la Cámara de Notarios de Wurtemberg desde 1894 hasta el final de la monarquía en 1918 y estuvo presente allí personalmente desde 1895. De 1904 a 1906 se dejó representar por su hermano menor Ulrico. Ya en 1891, Roberto se unió al ejército de Wurtemberg y más tarde fue Rittmeister en el 2.º Regimiento de Dragones. También sirvió en el ejército austro-húngaro, donde fue primer teniente en el 9.º Regimiento de Dragones (Archiduque Alberto). Además, era un oficial en el ejército prusiano y se puso a la serie de la segunda Pomerania Uhlan Regimiento N.º 9.

En 1901, Roberto viajó a Londres en representación del rey Guillermo II de Wurtemberg para asistir al funeral de la reina Victoria. También representó al rey en las celebraciones por la coronación del rey Eduardo VII.

Durante la Primera Guerra Mundial, el duque Roberto comandó la 26.ª Brigada de Caballería , que pertenecía a la 7.ª División de Caballería. Fue el 19 de septiembre de 1916, el Teniente General ascendido [3] y fue el último Alto Mando del Grupo de Ejércitos "Príncipe Heredero Ruperto" asignado. Después de la caída de la monarquía como resultado de la Revolución de noviembre, Roberto se retiró a Altshausen para dedicarse a la vida privada. Su hermano Alberto movió la residencia de la familia ducal de Stuttgart al castillo local de Altshausen en 1919. Roberto se ocupó, aparentemente con la idea de un posible restablecimiento de la monarquía, con la redacción de planes de construcción para nuevos castillos, abadías e iglesias, que sin embargo nunca podrían realizarse debido a nuevos desarrollos políticos. Por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, desarrolló planes para el Palacio Nuevo de Stuttgart para construir una "iglesia parroquial de Cristo Rey". También diseñó un nuevo misal católico y uniformes para los sirvientes, pero también, muy alejado de las posibilidades reales, nuevos uniformes y designaciones para regimientos, así como escudos de armas, estandartes y órdenes.

Matrimonio 
Roberto contrajo matrimonio con la Archiduquesa María Inmaculada de Austria, séptimo vástago y quinta hija del Archiduque Carlos Salvador de Austria y su esposa la Princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias, el 29 de octubre de 1900 en la capilla del Hofburg en Viena. Roberto y María Inmaculada no tuvieron hijos.

Títulos y estilos 
 14 de enero de 1873 - 12 de abril de 1947: Su Alteza Real Duque Roberto de Wurtemberg

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

Duques de Wurtemberg
Nacidos en Merano
Fallecidos en Baden-Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona de Wurtemberg
Grandes cruces de la Orden de la Corona wéndica
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro
Grandes cruces de la Orden de Federico
Generales de Prusia
Militares de Wurtemberg
Miembros de la Cámara de los Señores de Wurtemberg